Mistrzostwa świata U-19 w koszykówce kobiet odbywają się od 1979 roku. Najpierw mistrzostwa odbywały się co 4 lata, jednak od 2005 roku co dwa. Pierwszym Mistrzem Świata zostały reprezentantki ZSRR, które pokonały w finale reprezentację Korei. W 1985 roku w mistrzostwach wystąpiło 10 reprezentacji. Od 1989 brało udział 12 reprezentacji, natomiast od 2007 roku w mistrzostwach gra 16 reprezentacji narodowych.

Mistrzostwa

Klasyfikacja medalowa

Nagrody i wyróżnienia

MVP

I składu najlepszych zawodniczek turnieju

Szczegóły udziału

Linki zewnętrzne 
 Strona Światowej Federacji Koszykówki (FIBA)